Памятник Сергею Александровичу Есенину — скульптурная композиция на Тверском бульваре в Москве, работы скульптора Анатолия Бичукова. Открытие, приуроченное к столетию со дня рождения поэта, состоялось 2 октября 1995 года.

Памятник, расположенный на каменном постаменте со ступенчатым основанием, выполнен из бронзы и изображает поэта стоя в полный рост. Расстёгнутая рубаха придаёт образу открытость, и, вместе с тем, незащищённость — «душа нараспашку». Позади статуи — изящный элемент растительного декора, на которую поэт опирается правой рукой. Неподалеку от монумента находится миниатюрная фигура Пегаса, символизирующая литературное кафе «Стойло Пегаса», располагавшееся неподалёку, где любили собираться поэты Серебряного века.

Ссылки 
 Памятник Сергею Есенину в Москве 
 Памятник Есенина 

Москва, Тверской
Скульптуры 1995 года
Есенину, Тверской
Здания и сооружения Тверского бульвара
Здания и сооружения, построенные в 1995 году в Москве